Ренато Дзаккарелли (; ) — итальянский футболист, полузащитник, и тренер. Известен выступлениями за «Торино» и сборную Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Торино».

Во взрослом футболе дебютировал в 1968 году выступлениями за команду клуба «Катания», в которой провел один сезон, приняв участие лишь в 2 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1969 по 1974 года играл в составе команд «Торино», «Новары» и «Эллас Вероны».

В 1974 году вернулся в «Торино», за который отыграл 13 сезонов. Большинство времени, проведенного в составе «Торино», был основным игроком команды. За это время завоевал титул чемпиона Италии. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Торино» в 1987 году.

Выступления за сборную 
В 1975 году дебютировал за сборную Италии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провел в форме главной команды страны 25 матчей, забив 2 гола. В составе сборной был участником Чемпионата мира 1978 года в Аргентине и Чемпионата Европы 1980 года в Италии.

Голы за сборную

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в молодёжной сборной Италии, где сначала возглавлял команду второго состава, а затем работал помощником главного тренера основного состава сборной.

Впоследствии в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял тренерский штаб клуба «Торино», в 2003 году и позже, в течение сезона 2004/05.

Достижения

Командные 
 Чемпион Италии: 1975/76

Индивидуальные 
 Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo: 1986

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Катания»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Торино»